Krautwurst steht für:
 Krautwurst, eine Bezeichnung für verschiedene Würste
 Kohlroulade

Krautwurst ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Krautwurst (1923–2015), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Hubert Krautwurst (1924–1948), deutscher SS-Führer und Kriegsverbrecher